Deux navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Harvester :
 HMS Harvester (1918) était un sloop dragueur de mines de classe 24, lancé en 1918, vendu pour démolition en 1922.
 HMS Harvester (H19) était un destroyer de classe H commandé par la marine brésilienne sous le nom de Jurua, acheté par les Britanniques avant son lancement, lancé sous le nom de HMS Handy en septembre 1939, rebaptisé Harvester en janvier 1940, coulé en 1943.